Jméno a příjmení William Martin nosí více různých osob:

 William Martin (přírodovědec) (1767–1810) – anglický přírodovědec a paleontolog
 William Martin (architekt) (1829–1900) – anglický architekt
 William Martin (hráč kriketu) (1844–1871) – anglický hráč kriketu